Horvátország
 Prokljuvani, falu Csázma községben, Belovár-Bilogora megyében
 Prokljuvani, falu Belovár községben, Belovár-Bilogora megyében